Коко́рін () — російське прізвище.

Відомі носії 

 Кокорін Антон Сергійович (1987) — російський легкоатлет.
 Кокорін Іван Анатолійович (1979) — російський кіноактор.
 Кокорін Микола Кирилович (1889—1917) — російський офіцер, льотчик-ас російської винищувальної авіації в Першій світовій війні.
 Кокорін Олександр Олександрович (1991) — російський футболіст.

Див. також 
 Кокоріно
 Какорін